|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2013 vond plaats van 22 tot en met 28 september 2013 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de dertigste editie van de Pan Pacific Open, het vrouwentoernooi als onderdeel van het tennistoernooi van Tokio 2013. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen veertien speelsters uit de top 20 deel.

Titelhoudster Nadja Petrova was haar titel niet komen verdedigen, en de als eerste geplaatste Viktoryja Azarenka sneuvelde al in haar openingspartij (tweede ronde).

Het zevende reekshoofd Petra Kvitová uit Tsjechië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Duitse Angelique Kerber in drie sets. Kvitová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Tokio op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-titel.

De Belgische Kirsten Flipkens was als veertiende geplaatst. Zij bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
De Amerikaanse titelverdedigsters Raquel Kops-Jones en Abigail Spears werden al in de eerste ronde onschadelijk gemaakt door het als derde geplaatste team Jelena Janković en Katarina Srebotnik.

Het eerste reekshoofd, Hsieh Su-wei en Peng Shuai, bereikte de halve finale. Daarin moesten zij het hoofd buigen voor de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Cara Black / Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Chan Hao-ching en Liezel Huber in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Black had daarnaast 55 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mirza zeventien.

De Belgische Kirsten Flipkens en haar Tsjechische partner Petra Kvitová mochten via een wildcard aan het toernooi deelnemen. Zij wonnen hun openingspartij tegen het tweede reekshoofd, het Australische team Ashleigh Barty en Casey Dellacqua. Helaas moesten zij, wegens een knieblessure van Flipkens, voor de tweede ronde verstek laten gaan.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Tokio 2013
Tokio